Слендзинский — фамилия; имеет женскую форму Слендзинская.
 Слендзинский, Александр (1803—1878) — польский, литовский и российский живописец, отец художника Викентия Слендзинского.
 Слендзинский, Викентий Александрович (1838—1909) — польский живописец и пианист, сын художника Александра Слендзинского, отец художника Людомира Слендзинского.
 Слендзинский, Людомир Викентьевич (1889—1980) — российский и польский художник-монументалист, скульптор, педагог.